Rychter ist der Familienname folgender Personen:

 Bartłomiej Rychter (* 1978), polnischer Schriftsteller
 Lee Rychter (* 1977), Schweizer Schauspieler
 Tadeusz Rychter (1870–1943), polnischer Porträt- und Genremaler